Pearl Jam Twenty, o PJ20, può riferirsi a:

 Pearl Jam Twenty – film documentario del 2011 diretto da Cameron Crowe sui primi venti anni di carriera dei Pearl Jam
 Pearl Jam Twenty – album compilation dei Pearl Jam del 2011, colonna sonora dell'omonimo documentario
 Pearl Jam Twenty Tour – tour dei Pearl Jam del 2011, celebrativo dei loro venti anni di carriera